Nick Mitchell (Australian footballer), een Australisch footballer
 Nick Mitchell (gitarist), een Amerikaans gitarist
 Nick Mitchell (golfer), een Engels golfer
 Nick Mitchell (professioneel worstelaar), een Amerikaans professioneel worstelaar